El nombre Arley puede hacer referencia a:
 Arley , Nombre masculino, referido a pradera rocosa, de origen inglés.
 Arley, un pueblo en el estado de Alabama (Estados Unidos).
 Arley, una parroquia civil en el condado de Warwickshire (Inglaterra).